Il singolare maschile del torneo di tennis South African Open 1977, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Guillermo Vilas che ha battuto in finale Christopher Mottram 7-6, 6-3, 6-4.

Teste di serie 
 Guillermo Vilas (campione)
 Eddie Dibbs (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

South African Open 1977